Az 1934-es sakkvilágbajnokság Alekszandr Aljechin és Jefim Bogoljubov között zajlott 1934. április 1. – június 14. között 12 német városban. A mérkőzést Aljechin 15,5–10,5 arányban nyerte (+8 -3 =15), ezzel megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
Aljechin 1927-ben hódította el a világbajnoki címet Capablancától, miután a Buenos Airesben játszott párosmérkőzésükön 6–3 arányban (25 döntetlen mellett) győzött. 1928-ban a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) kiírta saját világbajnokságát, amelynek győztese a „FIDE-bajnok” címet kapta, mert hivatalosan nem használhatta a sakkvilágbajnok címet. A FIDE-bajnok Jefim Bogoljubov lett, miután 1928-ban és 1928/29-ben két mérkőzésen is legyőzte Max Euwét.

Bogoljubov azonnal kihívta párosmérkőzésre a regnáló világbajnok Aljechint. A világbajnoki címért folyó 1929-es párosmérkőzésen Aljechin 15,5–9,5 (+11 -5 =9) arányban győzött, ezzel megvédte címét.

Az 1929-es világbajnoki mérkőzés után a sakkozás egy új generációja törekedett a világelsőségre. Közülük is kiemelkedett Samuel Reshevsky, Reuben Fine, Paul Keres, Mihail Botvinnik, Salo Flohr, és természetesen még bízott a visszavágásban az 1921–1927 közötti világbajnok Capablanca is. Bogoljubov az 1929-es mérkőzésük óta nem ért el kiemelkedő eredményeket, így a sakkvilágot váratlanul érte, hogy Aljechin ismét Bogoljubovot választotta, amely így valójában előző mérkőzésük visszavágójának volt tekinthető

Az előző világbajnoki mérkőzés óta Aljechin folyamatosan őrizte 1. helyét a világranglistán, Bogoljubov a mérkőzés kezdetén a ranglista 5. helyén állt.

A két párosmérkőzés között Bogoljubov 1930-ban 4. lett San Remóban Aljechin, Aaron Nimzowitsch és Rubinstein mögött, 2–3. helyezést ért el Stockholmban, 1931-ben Aljechin mögött 2. lett Bledben, majd megnyerte a német sakkbajnokságot. 1932-ben csak egy 8. helyezést ért el Sliacéban, és 5–6. lett Bernben. 1933-ban a 2. helyet szerezte meg Scheveningenben, és ebben az évben ismét megnyerte a német bajnokságot.

Aljechin ugyanezen időszakban szinte minden versenyen, amelyen elindult, az első helyen végzett: 1929-ben Bradley Beachen, 1930-ban San Remóban, 1931-ben Nizzában és Bledben, 1932-ben Bernben, Londonban, Pasadenában és Mexikóvárosban, 1933-ban Párizsban, és csupán az 1933/34-ben rendezett hastingsi tornán szorult a 2. helyre Salo Flohr mögött.

A két párosmérkőzés közötti időszakban különböző versenyeken összesen 6 játszmát játszottak, amelyek eredménye 3–3 (+1 -1 =4) volt.

A párosmérkőzés 
A mérkőzés feltételei megegyeztek az 1929-es feltételekkel, mely szerint a mérkőzés legfeljebb 30 játszmáig tart, és az nyer, aki előbb szerez 15,5 pontot legalább 6 győzelem mellett. Két és fél óra állt rendelkezésre 40 lépés megtételére. A díjalap 10 000 dollár volt.

Az első három játszmára Baden-Badenben került sor, majd két játszmának Villingen adott otthont.  Aljechin világossal megnyerte a 2. és a 4. játszmát. A 6–8. játszmák Freiburgban döntetlenül végződtek. A Pforzheimben lezajlott mindkét játszma döntéssel végződött: a kilencedikben Aljechin sötéttel győzött, ezzel már 3–0-ra (6–3-ra) vezetett. Bogoljubov a 10. játszmában szerezte meg első győzelmét.

Stuttgartban folytatták, ahol az első játszmát Aljechin nyerte, a második döntetlen lett. Münchenben három döntetlen játszmát láthattak az érdeklődők. A 16. játszma Bayreuthban Aljechin sikerét hozta, míg a Bad Kissingenben játszott következő két játékban egy Aljechin-győzelem és egy döntetlen született, majd Nürnbergben két döntetlen következett. A második tíz játszmából így Aljechin ismét hármat nyert hét döntetlen mellett, így a hat győzelmet már elérte, és a címvédéshez már csak három pontra volt szüksége a 12,5–7,5 (+6 -1 =13) állás mellett.

A 21. játszmát Karlsruhéban ismét Aljechin nyerte, de Mannheim Bogoljubov számára hozott sikert, mert egy döntetlen után a 23. és 24. játszmában aratott győzelmével megcsillant előtte a felzárkózás esélye. Ekkor az állás 14–10-re alakult, amikor átutaztak Berlinbe. Itt Aljechin megnyerte a 25. játszmát, majd a döntetlenül végződött 26. játékuk után 15,5–10,5 (+8 -3 =15) arányban nyerte a párosmérkőzést, ezzel másodszor is megvédte világbajnoki címét.

Az eredménytábla

A mérkőzés játszmái 
A párosmérkőzés mind a 26 játszmája az előzmények ismertetésével.

A döntéssel végződött játszmák:
2. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 37 lépés

Fél-Szláv védelem Meráni változat ECO D48

1. d4 Hf6 2. c4 c6 3. Hf3 d5 4. e3 e6 5. Fd3 Hbd7 6. Hc3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 a6 9. O-O c5 10. a4 b4 11. He4 Fb7 12. Hed2 Fe7 13. a5 O-O 14. Hc4 Vc7 15. Ve2 Hg4 16. e4 cxd4 17. h3 Hge5 18. Hfxe5 Hxe5 19. Ff4 Fd6 20. Fxe5 Fxe5 21. Hb6 Ba7 22. Bac1 Vd6 23. Bc4 f5 24. exf5 exf5 25. Be1 Vg6 26. f3 Be8 27. f4 Vg3 28. fxe5 Bxe5 29. Bc8+ Kf7 30. Vh5+ g6 31. Vxh7+ Kf6 32. Bf8+ Kg5 33. h4+ Kf4 34. Vh6+ g5 (diagram) 35. Bxf5+ Bxf5 36. Vd6+ Kg4 37. Fxf5+ 1-0

4. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 61 lépés
Szláv védelem ECO D10

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hc3 Hf6 4. e3 e6 5. Fd3 Hbd7 6. f4 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 Fb7 9. Hf3 a6 10. a4 b4 11. He2 c5 12. O-O Fe7 13. a5 O-O 14. Hg3 g6 15. Ve2 cxd4 16. exd4 Hb8 17. He5 Hc6 18. Hxc6 Fxc6 19. Fc4 Fb7 20. Fe3 Vd6 21. Bad1 Bfe8 22. b3 Ff8 23. Bd3 Vc7 24. Va2 Fd6 25. Fd2 Vc6 26. Fe1 Bad8 27. Bd2 Fe7 28. Vb2 Bd7 29. Bc2 Vd6 30. He2 Hd5 31. Vc1 Fd8 32. Fg3 Ve7 33. Ba2 Vf6 34. Vd2 Vf5 35. Fd3 Vf6 36. Fc4 Fe7 37. Vd3 Bed8 38. Fe1 Vf5 39. Vd2 Ve4 40. Fd3 Ve3+ 41. Ff2 Vxd2 42. Bxd2 Bc8 43. Fc4 Kg7 44. g3 Bcd8 45. Bc1 h6 46. Fd3 f5 47. Bdc2 g5 48. g4 Hxf4 49. Hxf4 gxf4 50. gxf5 e5 51. Be1 exd4 52. Bxe7+ Bxe7 53. Fh4 Kf7 54. Fxe7 Kxe7 55. Bc7+ Bd7 56. f6+ Ke8 57. Fg6+ Kd8 58. f7 Kxc7 59. f8=V f3 60. Vxb4 Bd6 61. Fd3 1-0

9. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 46 lépés
 Óbenoni védelem, orosz változat ECO A44

1. d4 c5 2. d5 e5 3. e4 d6 4. f4 exf4 5. Fxf4 Vh4+ 6. g3 Ve7 7. Hc3 g5 8. Fe3 Hd7 9. Hf3 h6 10. Vd2 Hgf6 11. O-O-O Hg4 12. Fe2 Fg7 13. Bhf1 Hxe3 14. Vxe3 a6 15. Hg1 b5 16. Bde1 Fb7 17. Hd1 O-O-O 18. Fg4 Kb8 19. Fxd7 Bxd7 20. Vd2 g4 21. He3 Ve5 22. c3 h5 23. Hf5 Ff6 24. Vf4 Vxf4+ 25. gxf4 Bdd8 26. c4 bxc4 27. He3 c3 28. b3 Fd4 29. Hc4 f5 30. e5 dxe5 31. fxe5 Fxd5 32. Bxf5 Bdf8 33. Bxf8+ Bxf8 34. e6 Be8 35. e7 Fxc4 36. bxc4 Fxg1 37. Bxg1 Bxe7 38. h3 gxh3 39. Kc2 h2 40. Bb1+ Bb7 41. Bh1 Bb2+ 42. Kxc3 Bxa2 43. Kd3 Kc7 44. Ke4 Kc6 45. Kf5 a5 46. Kg5 Be2 0-1

10. játszma Aljechin–Bogoljubov 0–1 81 lépés
Elfogadott vezércsel, Cambridge-Springs védelem ECO D52

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 d5 4. Hc3 c6 5. Fg5 Hbd7 6. e3 Va5 7. Hd2 Fb4 8. Vc2 dxc4 9. Fxf6 Hxf6 10. Hxc4 Fxc3+ 11. Vxc3 Vxc3+ 12. bxc3 Ke7 13. f3 Fd7 14. Bb1 b6 15. He5 Bhc8 16. Fa6 Bc7 17. Kd2 c5 18. Bhc1 Bd8 19. g4 Fa4 20. h4 Hd7 21. Hxd7 Bcxd7 22. f4 h6 23. Ke2 Fc6 24. Fb5 Bd6 25. Fxc6 Bxc6 26. Kd3 f6 27. a4 e5 28. a5 Bcd6 29. axb6 axb6 30. f5 B8d7 31. Ba1 b5 32. Ba5 cxd4 33. cxd4 exd4 34. e4 Bb6 35. Bb1 b4 36. g5 b3 37. e5 fxe5 38. Bxe5+ Kf7 39. Bb2 Bb4 40. Be4 Bd5 41. Bf4 hxg5 42. hxg5 Bbb5 43. f6 g6 44. Bf3 Bxg5 45. Kxd4 Bg4+ 46. Kc3 Bgb4 47. Bf1 g5 48. Bbf2 b2 49. Bb1 Bb8 50. Kd3 B4b6 51. Ke3 Bb3+ 52. Kd2 B8b7 53. Kc2 B7b6 54. Kd1 B3b4 55. Ke1 B4b5 56. Kd1 g4 57. Kc2 Bb3 58. Bh2 Kxf6 59. Bh8 Kg7 60. Bh4 Bg3 61. Bh2 Bgb3 62. Bh4 B3b4 63. Kc3 Kg6 64. Bhh1 Kg5 65. Kd2 B4b5 66. Ke2 Bh6 67. Bhg1 Bh2+ 68. Kd3 Kh4 69. Bge1 Bd5+ 70. Kc3 Bc5+ 71. Kb3 Bc1 72. Bbxc1 bxc1=V 73. Bxc1 g3 74. Bc8 g2 75. Bc4+ Kg3 76. Bc3+ Kf2 77. Bc2+ Ke1 78. Bc1+ Kd2 79. Bc2+ Kd1 80. Ba2 Bh3+ 81. Kc4 Bg3 0-1

11. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 62 lépés
 Holland védelem ECO A92
1. d4 f5 2. g3 Hf6 3. Fg2 e6 4. Hf3 Fe7 5. c4 O-O 6. Hc3 d6 7. Ff4 Ve8 8. Bc1 Hc6 9. d5 Hd8 10. Hb5 Vd7 11. Vb3 a6 12. dxe6 Hxe6 13. Hc3 Hxf4 14. gxf4 Kh8 15. Hd5 Fd8 16. e3 He4 17. Hd4 c5 18. He2 Fa5+ 19. Hdc3 b5 20. O-O Fb7 21. Hxe4 Fxe4 22. Bfd1 Fxg2 23. Kxg2 Bab8 24. cxb5 Bxb5 25. Vd5 Bxb2 26. Hg3 Fb6 27. a3 c4 28. Kg1 Ve8 29. Bxc4 Fc5 30. a4 Vg6 31. Bc3 h5 32. h4 Vf6 33. Bcd3 g6 34. Vc4 a5 35. Vc3 Vxc3 36. Bxc3 Ba2 37. Bc4 Bb8 38. Bd5 Bb1+ 39. Kg2 Bbb2 40. Hh1 Bb4 41. Bcxc5 dxc5 42. Bxc5 Baxa4 43. Bc8+ Kg7 44. Bc7+ Kh6 45. Bc6 Ba2 46. Hg3 Kg7 47. Bc7+ Kf8 48. Bc8+ Kf7 49. Bc7+ Ke8 50. Bc6 Bbb2 51. Hh1 Kf7 52. Bc7+ Kf6 53. Bc6+ Kg7 54. Bc7+ Kh6 55. Bc6 a4 56. Kh3 a3 57. e4 fxe4 58. f5 e3 59. fxg6 exf2 60. Hg3 Bb3 61. Bf6 Kg7 62. Bxf2 Bxg3+ 0-1

16. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 43 lépés
Spanyol megnyitás, Murphy-védelem Bayreuth-változat ECO C47

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. Fxc6 dxc6 6. Hc3 Fd6 7. d3 c5 8. h3 Fe6 9. Fe3 h6 10. a4 c4 11. d4 exd4 12. Fxd4 Fb4 13. O-O c6 14. e5 Hd5 15. He4 Hf4 16. Fc5 Fxc5 17. Vxd8+ Bxd8 18. Hxc5 b6 19. Hb7 Bd7 20. Hd6+ Ke7 21. Hd4 Fd5 22. g3 Hxh3+ 23. Kh2 Hg5 24. f4 He4 25. H6f5+ Kd8 26. Hxg7 f6 27. Bad1 Kc8 28. Hdf5 fxe5 29. fxe5 Bg8 30. e6 Bdxg7 31. Hxg7 Bxg7 32. Bxd5 cxd5 33. Bf8+ Kc7 34. Bf7+ Kd6 35. Bxg7 Kxe6 36. Bg6+ Ke5 37. Kg2 b5 38. a5 d4 39. Bxa6 b4 40. Kf3 c3 41. bxc3 bxc3 42. Be6+ Kxe6 43. Kxe4 1-0

17. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 41 lépés
 Elfogadott vezércsel Bogoljubov-védelem ECO D24

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 a6 5. e4 b5 6. e5 Hd5 7. Hg5 e6 8. Vf3 Vd7 9. Hxd5 exd5 10. a3 Hc6 11. Fe3 Hd8 12. Fe2 Vf5 13. Vg3 h6 14. Hh3 c6 15. f4 Vc2 16. Vf2 Fxa3 17. O-O Fxb2 18. Bae1 Ff5 19. g4 Fe4 20. f5 Hb7 21. Hf4 O-O-O 22. Vg3 g5 23. fxg6 fxg6 24. Fd1 Vc3 25. He6 Bde8 26. Bf6 Be7
27. Bef1 Bhe8 28. Hf4 Hd8 29. Vf2 Va3 30. Ff3 Fxf3 31. Vxf3 g5 32. He2 Be6 33. Bf5 Vd3 34. h4 Bg6 35. h5 Bge6 36. Vf2 c5 37. Bf3 Vc2 38. Ve1 Hc6 39. B1f2 Ve4 40. Hg3 Vxg4 41. Kg2 Fxd4 0-1

21. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 63 lépés

 Vezérgyalog játék, Zukertort-változat ECO D02

1. d4 d5 2. Hf3 e6 3. c4 a6 4. c5 b6 5. cxb6 c5 6. Hc3 Hd7 7. Ha4 c4 8. Fd2 Fd6 9. b3 Fb7 10. e3 cxb3 11. Vxb3 He7 12. Fd3 O-O 13. O-O Hc6 14. Bfc1 e5 15. Ff5 e4 16. He1 Hf6 17. Hc5 Ve7 18. g3 Bfb8 19. a4 a5 20. Vb5 Hd8 21. Hxb7 Hxb7 22. Bab1 h5 23. Hg2 g6 24. Fh3 g5 25. Ff5 Vd8 26. Bc6 Fe7
27. h4 gxh4 28. Hxh4 Hd6 29. Bxd6 Vxd6 30. b7 Ba7 31. Fc8 Fd8 32. Hf5 Va6 33. Vc5 (diagram) Baxb7 34. Bb5 Bxb5 35. Fxa6 Bxc5 36. dxc5 Hd7 37. c6 He5 38. Hd4 Bb2 39. Fc3 Bb1+ 40. Kg2 Fb6 41. Fb7 Hf3 42. Hxf3 exf3+ 43. Kxf3 Fc7 44. Fa6 Bc1 45. Fd4 Bxc6 46. Fb7 Bc4 47. Fxd5 Bxa4 48. Ke2 Fd6 49. f4 Ff8 50. f5 Bb4 51. Fc3 Bg4 52. Fe5 a4 53. e4 h4 54. Kf3 h3 55. Ff4 Bg7 56. g4 Bh7 57. Fh2 Fd6 58. Fxd6 h2 59. Fxh2 Bxh2 60. e5 a3 61. e6 fxe6 62. Fxe6+ Kf8 63. Kf4 a2 0-1

23. játszma Bogoljubov–Aljechin 1–0 58 lépés
 Elfogadott vezércsel mannheimi változat ECO D23

1. d4 d5 2. Hf3 Hf6 3. c4 dxc4 4. Va4+ c6 5. Vxc4 Ff5 6. Hc3 e6 7. g3 Hbd7 8. Fg2 Fc2 9. e3 Fe7 10. O-O O-O 11. a3 a5 12. Ve2 Fg6 13. e4 Vb6 14. h3 Va6 15. Ve3 c5 16. e5 Hd5 17. Hxd5 exd5 18. Fd2 Fe4 19. Fc3 c4 20. He1 Fxg2 21. Hxg2 b5 22. f4 Vh6 23. Vf3 b4 24. Fd2 Hb6 25. g4 Vc6 26. f5 f6 27. Hf4
Bfc8 28. exf6 Fxf6 29. He6 c3 30. bxc3 Hc4 31. Ff4 Hxa3 32. g5 Fd8 33. Fe5 Ba7 34. Vh5 Hc4 35. cxb4 Hxe5 36. dxe5 Fb6+ 37. Kh1 d4+ 38. Vf3 Vxf3+ 39. Bxf3 Bc3 40. Bff1 d3 41. f6 Bc6 42. Hxg7 Bxg7 43. fxg7 axb4 44. Bf6 Fd4 45. Ba8+ Kxg7 46. Bxc6 d2 47. Bc7+ Kg6 48. Bg8+ Kf5 49. Bf8+ Ke4 50. Bf1 Fxe5
51. Bc4+ Kd3 52. Bxb4 Fg3 53. Kg2 Fe1 54. Bb1 Fh4 55. Bb3+ Ke2 56. Bb5 Ke3 57. Bd5 Ke2 58. Bf7 1-0

24. játszma Aljechin–Bogoljubov 0–1 39 lépés
 Vezércsel Szláv védelem ECO D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Fd3 Hbd7 6. Hbd2 Fe7 7. O-O O-O 8. b3 a5 9. a3 c5 10. cxd5 exd5 11. Fb2 a4 12. bxa4 c4 13. Fc2 Va5 14. Hb1 He4 15. Fxe4 dxe4 16. Hfd2 Hb6 17. Hc3 f5 18. f3 exf3 19. Vxf3 Fd7 20. Ve2 Bac8 21. Bac1 Ff6 22. d5 Bfe8 23. Kh1 Vc5 24. e4 Hxd5 25. Bfe1 Hf4 26. Ve3 Hd3 27. Vxc5 Bxc5 28. Fa1 Fg5 29. Hcb1 fxe4 30. Fc3 Hxc1 31. Bxc1 Fxa4 32. Kg1 Fc6 33. Be1 b5 34. Hf1 Bd5 35. Hg3 Bd3 36. He2 Fe3+ 37. Kh1 Bed8 38. Hg1 Ff2 39. Bf1 e3 0-1

25. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 44 lépés
 Vezércsel Szláv védelem ECO D11

1. d4 d5 2. Hf3 c6 3. c4 dxc4 4. e3 Fg4 5. Fxc4 e6 6. Hc3 Hd7 7. h3 Fh5 8. a3 Hgf6 9. e4 Fe7 10. O-O O-O 11. Ff4 a5 12. Fa2 Vb6 13. g4 Fg6 14. Ve2 Va6 15. Ve3 b5 16. He5 Hxe5 17. Fxe5 b4 18. Fxf6 Fxf6 19. He2 bxa3 20. bxa3 c5 21. Bac1 cxd4 22. Hxd4 Fxd4 23. Vxd4 Bfd8 24. Vc4 Vb7 25. f3 h5 26. Ve2 Bd4 27. Ve3 Bd7 28. gxh5 Fxh5 29. Bc5 Fg6 30. Bfc1 Bad8 31. Fc4 Bd1+ 32. Ff1 Bxc1 33. Bxc1 a4 34. Bc4 Bd1 35. Bb4 Vc7 36. f4 Vd8 37. Vf2 f5 38. e5 Fe8 39. Bb6 Vc8 40. Bd6 Bc1 41. Vd4 Kh7 42. Kf2 Vc2+ 43. Vd2 Vc5+ 44. Ve3 Bxf1+ 0-1

Jegyzetek

Források 
Alekhine vs Bogoljubov 1934 
Graeme: 1934 World Chess Championship

További információk 
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin, 1992. 
Юрий Шабуров: АЛЕХИН – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ НА ШАХМАТНОМ ТРОНЕ
3810. Group photographs

1934
Sakk